Фаусто има више значења:

 Фаусто (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Фаусто (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику